Nositelky jména Marie Tereza/Terezie Habsburská:

 Marie Tereza Habsburská (1638–1683) – provdaná francouzská královna
dcera španělského krále Filipa IV. a první manželka francouzského krále Ludvíka XIV.
 Marie Terezie (1717–1780) – královna česká, uherská, chorvatská …
dcera císaře Svaté říše římské Karla VI. a manželka císaře Františka I. Štěpána
 Marie Terezie Josefa Habsbursko-Lotrinská (1767–1827) – provdaná saská královna
nejstarší dcera císaře Leopolda II. a manželka saského krále Antona
 Marie Tereza Rakouská-Este (1773–1832) – provdaná sardinská královna 
dcera  Ferdinanda Karla a manželka sardinského krále  Viktora Emanuela I.
 Marie Terezie Izabela Rakouská – provdaná královna obojí Sicílie
dcera nizozemského místodržitele Karla Rakousko-Těšínského a manželka krále obojí Sicílie Ferdinanda II.
 Marie Tereza Rakouská-Este (1849–1919) – provdaná bavorská královna
dcera modenského prince Ferdinanda Habsburského-Este a manželka bavorského krále Ludvíka III.
Marie Tereza Habsbursko-Toskánská (1862–1933)
dcera toskánského prince Karla Salvátora Habsbursko-Toskánského a manželka Karla Štěpána Habsbursko-Lotrinského